Vișina (Dâmbovița) ;
 Vișina (Olt) ;
 Vișina Nouă ;